Давид Алехандро Отео Рохас (; 23 июля 1973, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, защитник известный по выступлениям за клубы «УНАМ Пумас», «УАНЛ Тигрес» и сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 1996 года.

Клубная карьера 
Отео начал профессиональную карьеру в клубе «УНАМ Пумас». 15 августа 1992 года в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере. В 1999 году перешёл в «УАНЛ Тигрес», где спустя два года воссоединился со своим партнёром по обороне «пум» - Клаудио Суаресом. В составе «тигров» провёл пять лет сыграв более 150 матчей. В 2004 году недолго выступал за «Толуку», а затем присоединился к «Атланте». В 2008 году Отео перешёл в «Веракрус». 4 августа в матче против дублёров «Атланте» дебютировал в Лиге Ассенсо. 28 сентября в поединке против дубля «Хагуарес Чьяпас» забил свой первый гол за «акул».

В начале 2010 года Отео перешёл в «Гуэррерос». 25 февраля в матче против Лобос БУАП дебютировал за новую команду. В 2011 году присоединился к «Рио-Гранде Валли Грандес» из Премьер-лиги развития, где завершил карьеру по окончании сезона.

Карьера в сборной 
В 1996 году в матче 1996 U.S. Cup против сборной Боливии Отео дебютировал за сборную Мексики. В том же году в составе олимпийской сборной Мексики принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2001 году Отео принял участие в Кубке Конфедераций. На турнире принял участие в матче против Австралии.

27 июня 2004 года в отборочном матче чемпионата мира 2006 против сборной Доминики забил свой единственный гол за национальную команду. В том же году принял участие в Кубке Америки в Перу. На турнире Отео сыграл в матче против Уругвая.

Достижения 

Командные

 «Гвадалахара»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profil na mediotiempo.com

Футболисты Мексики
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Веракрус»